Халѝл Ибрахѝм Ергю̀н () е турски актьор. Най-известната му роля е на Али Ръза Текин в турския сериал „Листопад“ от 2006 г.

Филмография 
 Ben Fazla Kalmayacağım (2007) – Hakim
 Mülteci (2007)
 „Листопад“ (2006) – Али Ръза Текин
 Kameranın Ardındaki Kadın: Bilge Olgaç (2005) – Kendisi
 Yolda / Rüzgar Geri Getirirse (2005) – Yılmaz Güney
 Kalbin Zamanı (2004) – Cemil
 „Голямата лъжа“ (2004) – Етхем Вардарлъ
 Pembe Patikler (2002) – Cihangir
 Abdülhamit Düşerken (2002) – Talat Bey
 Şöhret Sandalı (2001)
 Gökten Düşen Hazine (2000)
 Yara (1998) – Amca
 Hamam (1997) – Osman
 Baba Evi (1997) – Mahmut
 Hollywood Kaçakları (1996) – Tuna
 Ali / Sakın Arkana Bakma (1996)
 Hoşçakal İstanbul (1996) – Numan Bey
 Mum Kokulu Kadınlar (1996) – İhsan
 Bir Yanımız Bahar Bahçe (1994)
 Yolcu (1994) – İstasyon Şefi
 Mavi Sürgün (1993)
 Yorgun Savaşçı (1993)
 Balkan Balkan (1993)
 Cazibe Hanımın Gündüz Düşleri (1992)
 Kurşun Adres Sormaz (1992)
 Seni Seviyorum Rosa (1992)
 Mem-ü Zin (1991)
 Zombıe Ja Kummitusjuna (1991)
 Yıldızlar Gece Büyür (1991)
 Uzlaşma (1991)
 Suyun Öte Yanı (1991)
 Düğün (1990)
 Gün Ortasında Karanlık (1990)
 Boynu Bükük Küheylan (1990)
 Kiraz Çiçek Açıyor (1990)
 Film Bitti (1989)
 Çaylar Şirketten (1989)
 Sahibini Arayan Madalya (1989) – Aslan Bey
 Hüzün Çemberi (1988)
 Kızın Adı Fatma (1988)
 Yaşarken Ölmek (1988)
 Kadın Dul Kalınca (1988) – Melih
 Bir Günah Gibi (1987)
 Zincir (1987) – Zülfo
 Deniz Kızı (1987) – Halil
 Katırcılar (1987) – Abdurrahman
 Bütün Kuşlar Vefasız (1987)
 Sis (1987) – İbrahim
 Unutamadığım (1987)
 Yasemin (1987) – Yakup
 Kırlangıç Fırtınası (1985) – Kemal (участва и като сценарист)
 Merhaba (1976) (участва и като сценарист)
 Yarış (1975)
 İzin (1975) – İbrahim

Външни препратки 
 Халил Ергюн в IMDb
 Страница за Халил Ергюн на Sinematurk.com

Турски актьори и актриси
Хора от вилает Бурса